Медресе Халифа Худойдод () — медресе в Бухаре (Узбекистан), воздвигнутое в 1776—1777 годах при узбекском правителе Даниял-бие (1758–1785), согласно преданию, на средства крупного ишана переехавшего из Ургенча в Бухару — Халифа Худойдода. Входит в состав одноимённого архитектурного комплекса, расположенного на одноимённой улице.

Архитектурный памятник входит в «Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия Узбекистана».

Примечания 

Медресе Бухары
Культурное наследие Узбекистана
Культовые сооружения, построенные в 1777 году